Weißspitze kan syfta på:

 Weißspitze (Venedigergruppe), berg i östra Tirolen
 Weißspitze (Zillertaler Alpen), berg i södra Tirolen
 Weißspitze, Antarktis, berg i Antarktis